De gouden cirkel, een stripverhaal van Suske en Wiske
Gullni hringurinn, een toeristische route in IJsland